Paradossenus är ett släkte av spindlar. Paradossenus ingår i familjen Trechaleidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Paradossenus